Jurij Kovtun – allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Maksim Kovtun – pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Oleksij Kovtun – calciatore ucraino